Fredrick, más conocido como Fred, es un personaje de la película Big Hero 6.

Descripción 
Fred es únicamente la mascota del Instituto, con un talento innato de "gira-anuncios". Aunque no es alumno, le apasiona la ciencia, y también es un fanático de los monstruos y los cómics. No se lo piensa dos veces en unirse al equipo y convertirse en un héroe. Sus padres son ricos, y vive en una gran mansión.

Referencias 
 http://disney.wikia.com/wiki/Fred_(Big_Hero_6)

Personajes de Disney
Héroes Disney